Энди Расселл:
  (1915—2005; наст. имя Эндрю Г. А. Расселл) — канадский писатель, фотограф, защитник природы.
  (1919—1992; наст. имя Андрес Рабаго) — американский певец и киноактёр.
  (род. 1971) — американский техник-рационализатор.
 Расселл, Энди (род. 1987; наст. имя Эндрю Джеймс Расселл) — гонконгский футболист.
 См. также 
 Расселл, Эндрю